

Sigle 
 Gosudarstvennyi Universalnyi Magazin  – grandi magazzini GUM di Mosca (Russia)

Astronomia 
 Gum – cratere meteoritico della Luna, intitolato a Colin Stanley Gum

Codici 
 GUM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Antonio B. Won Pat (Guam)
 gum – codice ISO 639-3 della lingua guambiana
 GUM – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Guam

Persone 
 Gum – soprannome di Wellington Pereira Rodrigues, calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Gomma (disambigua)

Altri progetti